Blockstation steht für:
 Blockstation, im Eisenbahnwesen veraltet für Blockstelle
 Blockstation Hoflößnitz, denkmalgeschützte Energieverteilungsstation in Radebeul, Sachsen
 Blockstation (Erdgas), Knotenpunkt für Verteilung (von Erd- oder Stadtgas) und eventuell notwendige Druckerhöhung im Netz
 Blockstation (Fernwärme), Knotenpunkt für Verteilung und eventuell notwendige Druckerhöhung im Netz